Berliner Weiße mit Schuss steht für:
 Berliner Weißbier, Berliner Bier mit Zusatz von Sirup
 Berliner Weiße mit Schuß (Fernsehserie), danach benannte Fernsehserie des ZDF

Siehe auch:
 Berliner Weiße